Lanna kan syfta på:
Lanna, Lekebergs kommun – en tätort i Lekebergs och Örebro kommun
Lanna, Värnamo kommun – en tätort i Värnamo kommun och Gnosjö kommun i Jönköpings län
 Lanna socken – en socken i Västergötland –1546
Lanna, Saleby – en gård i Saleby socken, Lidköpings kommun
Lanna (rike) (eller Lan Na), ett historiskt kungadöme med centrum i nuvarande norra Thailand.
Lanna (skrift) –  ett skriftsystem som används för de tre levande språken nordthai, tai lü och khün

Se även
Länna